Domiciano puede referirse a lo siguiente:

Personas 
 Domiciano.— Emperador del Imperio romano de la dinastía Flavia.
 Domiciano (usurpador).— Usurpador romano del siglo III acantonado en Egipto.
 Domiciano de Astorga.— Obispo de Astorga.
 Domiciano de Brebón.— Abad del monasterio de Brebón.
 Domiciano de Carintia.— Duque de Carintia en tiempos de Carlomagno.
 Domiciano de Huy.— Obispo de Tongeren.
 Domiciano de Metilene.— Obispo de Metilene, consejero del emperador Mauricio.
 Domiciano el Menor.— Hijo de Tito Flavio Clemente, adoptado por el emperador Domiciano.
 Domiciano II.— Usurpador romano del siglo III en el Imperio galo.

Otros 
 Domiciano (cognomen).— Cognomen de los Antiguos romanos.